Никола́й Па́влович Рома́нов:
 Романов, Николай Павлович (Николай I; 1796—1855) — российский император.
 Романов, Николай Павлович (1907—1972) — советский математик, Заслуженный деятель науки УзССР.